Colliguay puede referirse a:

Colliguay, planta de la familia Euphorbiaceae.
Colliguay, localidad chilena de la Región de Valparaíso.